St. Louis Browns steht für folgende Baseballmannschaften der Vereinigten Staaten:

 St. Louis Browns, 1883 bis 1898 Name der St. Louis Cardinals
 St. Louis Browns, 1902 bis 1953 Name der Baltimore Orioles